Augurinus ist der Name folgender Personen:

 Aulus Pomponius Augurinus Titus Prifernius Paetus, römischer Offizier (Kaiserzeit)
 Gaius Serius Augurinus, römischer Konsul 156
 Lucius Minucius Esquilinus Augurinus, römischer Suffektkonsul 458 v. Chr.
 Marcus Minucius Augurinus, römischer Konsul
 Publius Minucius Augurinus, römischer Konsul 492 v. Chr.
 Tiberius Minucius Augurinus, römischer Konsul 305 v. Chr.